«Мадагаска́р» () — американский полнометражный анимационный фильм 2005 года производства DreamWorks Animation, снятый режиссёрами Эриком Дарнеллом и Томом Макгратом по оригинальному сюжету, написанному сценаристом Марком Бёртоном.

Фильм занял 8-е место в мировом списке самых кассовых фильмов 2005 года.

Сюжет 
В зоосаде Центрального парка Нью-Йорка живут четверо друзей: лев Алекс, танцор, выступающий под титулом «Король города Нью-Йорка», и любимец публики, зебра Марти, жираф-ипохондрик Мелман и бегемотиха Глория. Каждый из них доволен жизнью и условиями, которые их окружают, но только Марти в глубине души мечтает о чём-то большем. Однажды к нему в загон случайно попадают четверо пингвинов, решивших сбежать из Нью-Йорка в Антарктиду, о чём рассказывает Марти командир пингвинов Шкипер. Празднуя с друзьями день рождения, Марти делится с ними своим желанием сбежать на волю. Но звери, в особенности Алекс, всячески отговаривают его. Огорчённый Марти, не встретив поддержки друзей, уходит к себе в загон. Алексу удаётся ненадолго перед сном развеселить друга. Однако Марти, дождавшись, когда звери уснули, всё же покидает зоопарк.

Пропажу Марти случайно обнаруживает Мелман и извещает об этом Алекса и Глорию. Втроём они бросаются за ним в погоню по улицам Нью-Йорка, наводя на людей страх и ужас. Встретив на вокзале Марти, который опоздал на экспресс до Брайтон-бич, Алекс преподаёт ему урок, чтобы тот никогда больше не сбегал. Тут друзья оказываются в окружении полицейских. Алекс пытается выйти с ними на дружеский контакт. Это приводит к тому, что всех четырёх зверей усыпляют и отправляют на корабле в природный заповедник в Кению.

Алекс приходит в себя в ящике. Рядом с ним, тоже в ящиках, оказываются его друзья. Алекс обвиняет Марти в случившемся и учиняет скандал. Тут выясняется, что на том же корабле плывут пингвины, которых тоже поймали на вокзале. Они сбегают из клетки, захватывают контроль над судном и берут курс на Антарктиду. В результате резкого крена (после команды Шкипера «Положить это корыто на обратный курс!») ящики, в которых находились четверо друзей, падают за борт корабля в открытый океан.

Алекса выбрасывает на берег Мадагаскара, неизвестного ему острова. Спустя некоторое время туда же выбрасывает Мелмана, а следом за ним Глорию и Марти, который приплыл верхом на дельфинах. Алекс поначалу рад видеть друга, но после радость сменяется гневом из-за того, что случилось. Мелман предполагает, что они находятся в зоопарке Сан-Диего, имитирующем дикую природу. Тут друзья слышат из глубин джунглей шум. В надежде отыскать людей звери устремляются туда.

Но в джунглях они встречают не людей, а племя лемуров, устроивших вечеринку, которую внезапно прерывают их злейшие враги — фоссы, которые питаются лемурами. Алекс пытается вступить с хищниками в диалог, но наводит на них только ужас, и фоссы убегают. Наблюдавший это король лемуров Джулиан решает проверить, представляют ли пришельцы для них опасность, и выбрасывает им своего надоедливого прислугу — мышиного лемура Морта. Убедившись, что его не съели, Джулиан организует для них приветствие в благодарность за то, что Алекс прогнал фосс. На вопрос о том, живут ли в этих краях люди, лемур показывает висящий на дереве скелет парашютиста. Понимая, что людей здесь не найти, Алекс пытается уплыть с острова, но его останавливает Глория. Мелман уже готов умереть, пишет завещание и ложится в вырытую могилу. Звери, уверенные, что их ищут люди, решают соорудить сигнальный маяк. Алекс запрещает в этом участвовать Марти, всё ещё считая его виновным во всём случившемся, и прогоняет его, разделив берег острова на его и свою территорию.

Пока Алекс, Мелман и Глория корпят над сигнальным маяком, Марти беззаботно живёт в своё удовольствие. Он сооружает себе виллу, разжигает костёр. Мелман, которому было поручено добыть огонь, по неосторожности уничтожает готовый маяк в виде статуи свободы, чем выводит Алекса из себя. Мелман и Глория уходят к Марти. Тем временем лемуры на совете принимают решение оставить Алекса и его друзей у себя в качестве защитников от фосс. Это вызывает опасения у Мориса, советника и друга короля Джулиана, поскольку Алекс такой же хищник, как и фоссы, и в любой момент может представлять для племени опасность. Однако Джулиан настолько одержим своей идеей, что не воспринимает мнение Мориса всерьёз.

Оставшийся один Алекс впадает в депрессию и сооружает из стволов пальмы слово HELP (правда, потом последняя буква разваливается, и слово изменяется на HELL). Марти предлагает другу присоединиться к нему, вместо того чтобы сидеть в одиночестве. Алекс, хоть и не сразу, но принимает предложение. Друзья (все, кроме Алекса) веселятся как могут, едят водоросли на палочке и запивают морской водой. Алекса, который успел за несколько дней сильно проголодаться, начинают посещать видения в форме огромного количества шницелей, которыми его прежде кормили в зоопарке. Это приводит к тому, что он чуть не кусает Марти.

Ночью, когда звери уснули, лемуры переносят всех четверых в джунгли, а утром оказывают им радушный приём на острове Мадагаскар. Тут Алекс замечает местность, которая точь-в-точь похожа на место, нарисованное у Марти в загоне зоопарка. Алекс и Марти начинают играть наперегонки, как вдруг у Алекса просыпаются природные инстинкты. Он, как и Марти, начинает получать удовольствие от дикой природы. Алекс показывает лемурам свой коронный номер, которым славился в Нью-Йорке. В этот момент у Алекса просыпается другой инстинкт — охотничий, подкреплённый сильным голодом. Все окружающие начинают ему казаться в форме шницелей, и лев нападает на Марти, кусая за зад. Друзья Алекса приходят в недоумение от случившегося. Опасения Мориса подтвердились, и он открывает всем глаза на то, что Алекс — обыкновенный хищник, пищей для которого являются другие животные. Джулиан изгоняет Алекса из джунглей, а Алекс, ненадолго до этого пришедший в себя, вновь нападает на Марти, устроив погоню. Жизнь зебры спасает Морис, метнув в хищника кокос. Осознав всё случившееся, Алекс решает уйти в места, где обитают фоссы, и строит там себе жилище.

Мелман, Глория и Марти, блуждая по дикой природе, убеждаются в том, что жизнь в этих краях основана на жестокой борьбе за существование, к чему они, выросшие в условиях цивилизации с её благами, оказались совершенно не готовы. Марти признаёт свою ошибку. Тут слышится гудок парохода, звери бегут на берег и начинают подавать различного рода сигналы. Пароход пришвартовывается прямо на берег и с него высаживаются пингвины. Им всё-таки удалось доплыть до Антарктиды, но к суровым условиям этого континента они тоже приспособиться не смогли, в результате чего они взяли обратный курс и попали на Мадагаскар. В этот момент звери замечают, что Марти исчез: он отправился за Алексом. Чтобы не допустить его гибель, Шкипер разрабатывает план по его спасению.

Марти находит Алекса и говорит о том, что за ними приплыл пароход. Алекс вновь делает попытку нападения, но, не желая причинять Марти боль, убегает в пещеру. Марти говорит своему другу, что не уплывёт без него, и пытается его раззадорить. Тут Марти окружают следившие за ним всё это время фоссы. Он спасается бегством и чуть не погибает: в последнюю секунду его спасает Мелман на лиане. Пингвины отвлекают внимание фосс на себя, а остальные звери побеждают их значительную часть. Внезапно раздаётся громкое рычание Алекса. Он объявляет фоссам, что эти звери — его добыча, и медленно, свирепо движется к Марти. Фоссы на мгновение отступают, а Алекс тихонько говорит друзьям, что пришёл их спасти, и просит их подыграть ему. Лев хватает их и прогоняет фосс, заявляя, что их территория принадлежит ему. В панике фоссы разбегаются, не желая перечить льву. Выясняется, что за этим следил король Джулиан, который начал ликовать от того, что его план удался.

Но Алекс по-прежнему голоден, что вызывает у всех, в очередной раз, опасения. Однако пингвины находят решение, накормив льва суши из свежепойманной рыбы, которая ужасно понравилась Алексу. Лемуры устраивают своим новым друзьям пышные проводы. Пингвины же решают остаться на острове. Самый младший из них, Прапор, предлагает сказать зверям, что у них кончилось топливо. Шкипер отговаривает его и говорит: «Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем».

Роли озвучивали 
 Бен Стиллер — Алекс, самец африканского льва
 Крис Рок — Марти, самец бурчелловой зебры
 Джада Пинкетт-Смит — Глория, самка обыкновенного бегемота
 Дэвид Швиммер — Мелман, самец жирафа
 Саша Барон Коэн — Джулиан, самец кошачьего лемура, король лемуров
 Седрик «Развлекатель» — Морис, самец ай-ай, помощник Джулиана
 Энди Рихтер — Морт, мышиный лемур
 Том Макграт — Шкипер, командир самцов очковых пингвинов
 Крис Миллер — Ковальски, «мозг» пингвинов
 Джеффри Катценберг — Рико, пингвин-оружие (в титрах не написан)
 Кристофер Найтс — Прапор, пингвин-боец
 Конрад Вернон — Мейсон, самец западного шимпанзе
 Элиза Габриэлли — старушка Нана.

Реакция 
По утверждению редактора сайта газеты «Комсомольская правда», анимационный фильм «Мадагаскар» был запрещён на Мадагаскаре из-за сходства «самопровозглашённого короля лемуров» Джулиана с рядом политиков, пришедших к власти на острове в результате государственных переворотов.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Мультфильмы США 2005 года
Полнометражные мультфильмы DreamWorks Pictures
Мультфильмы о говорящих животных
Фильмы о Нью-Йорке
Мультфильмы о львах
Мультфильмы о пингвинах
Компьютерные анимационные фильмы США
Мультфильмы о детях